Gueltat Zemmour är en ort i Marocko.   Den ligger i provinsen Boujdour och regionen Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Gueltat Zemmour ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gueltat Zemmour är platt.  Trakten runt Gueltat Zemmour är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Gueltat Zemmour är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra